Glider est un terme anglais désignant un planeur, et qui peut faire référence à :
 un Petaurus breviceps, phalanger volant,
 un engin volant sans moteur,
 un engin sous-marin destiné à faire des mesures hydrologiques,
 un automate informatique,
 le glider est un symbole proposé pour les hackers,
 Glider, un jeu vidéo sorti en 1988 sur Mac.